Varela puede referirse a:

Topónimos 
Argentina 
 Partido de Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires.
 Ciudad de Florencio Varela, cabecera del partido del mismo nombre.
 Departamento Coronel Felipe Varela, en la provincia de Santiago del Estero.
 Municipio Los Varela, en el departamento Ambato de la provincia de Catamarca.
Uruguay
 José Pedro Varela, ciudad del departamento de Lavalleja.

Otros 
 Proyecto Varela, movimiento comenzado por activistas democráticos cubanos.
 Varela, estación del Subte de Buenos Aires.
 Carlos Varela (desambiguación)
 Pedro Varela (desambiguación)